Loggerhead ou Loggerheads sont des toponymes pouvant désigner:

Toponymes

Loggerhead Key, île des Dry Tortugas en Floride

Loggerheads, village du Denbighshire
 Loggerheads, village du Staffordshire

Cinéma 
 Loggerheads, film américain réalisé par Tim Kirkman, sorti en 2005 ;

Homonymie de toponyme